Cross Green (Devon)
 Cross Green (Cockfield), Suffolk
 Cross Green (Hartest), Suffolk
 Cross Green (Hitcham), Suffolk
 Cross Green (Shropshire)
 Cross Green (Staffordshire)
 Cross Green (West Yorkshire)